The Matchmaker (toneelstuk), een toneelstuk uit 1954 geschreven door Thornton Wilder
 The Matchmaker (1958), een Amerikaanse film uit 1958 van Joseph Anthony
 The Matchmaker (1997), een film uit 1997 van Mark Joffe
 De matchmaker, een Nederlandse film uit 2018 van Jeroen Houben